Брић је насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Теслић

Општина Теслић
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Пуста насеља у Републици Српској